Il doppio dell'ATP Nizza 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Guy Forget e Henri Leconte erano i detentori del titolo, ma solo Leconte ha partecipato con Éric Winogradsky.

Leconte e Winogradsky hanno perso in semifinale contro Heinz Günthardt e Balázs Taróczy.

Ricki Osterthun e Udo Riglewski hanno battuto in finale 7–6, 6–7, 6–1 Günthardt e Taróczy.

Teste di serie
 Claudio Panatta /  Tomáš Šmíd (primo turno)
 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (finale)
 Jan Gunnarsson /  Michael Mortensen (quarti di finale)
 Mark Koevermans /  Tom Nijssen (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Nizza 1989